Alzheimer se poate referi la:
 Boala Alzheimer o boală degenerativă progresivă a creierului
 Alois Alzheimer, psihiatru german care a descris această boală